И́горь Оле́гович Ожига́нов (род. 13 октября 1992 года, Красногорск, Московская область, Россия) — российский хоккеист, защитник клуба КХЛ СКА. Трёхкратный призёр чемпионата КХЛ в составе ЦСКА, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012 в составе сборной России.

Биография 
Воспитанник и выпускник ГБУ «СШОР № 1» Москомспорта  («Белые Медведи»), первый тренер — Геннадий Курдин.

Учился в ГОУ СОШ №1190.
Дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 1 февраля 2011 г. в гостевом матче ЦСКА в Риге, закончившимся победой москвичей над местным «Динамо» со счётом 2:1. Два дня спустя Ожиганов принял участие в ещё одном поединке КХЛ против питерского СКА, и после этого вернулся до конца сезона в молодёжную команду. Весной 2011 г. Игорь приложил руку к победе «Красной армии» во втором чемпионате МХЛ, сыграв во всех матчах плей-офф.

В ноябре 2011 г. участвовал в составе второй молодёжной сборной России в «Турнире четырёх наций», проходившем в Финляндии. Команда Евгения Корешкова заняла на нём третье место.

23 декабря 2011 года вошёл в окончательный состав молодёжной сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира 2012.

27 августа 2012 года был обменян в хабаровский «Амур» на право выбора во втором раунде драфта КХЛ 2013 года. 30 января 2013 года был отдан обратно в ЦСКА в обмен на другого молодого защитника Андрея Сергеева.

1 мая 2013 года было заключено соглашение, согласно которому Ожиганов стал игроком новосибирской «Сибири».

Перед сезоном 2015/16 вернулся в ЦСКА. В феврале 2016 года впервые вызван в национальную сборную России для участия в чешском этапе Еврохоккейтура.

17 мая 2018 года подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

17 мая 2019 года подписал двухлетний контракт с казанским клубом «Ак Барс». В сезоне 2019/20 Ожиганов сыграл за «Ак Барс» 19 матчей, в которых набрал 8 очков (1+7).

7 ноября 2019 года «Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА на защитника Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова.

Личная жизнь 
Женат на гимнастке Александре Меркуловой. 27 июня 2018 года у пары родился сын Михаил.

Достижения 
 Обладатель Кубка Харламова (2011).
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2012)
 Бронзовый призёр КХЛ (2014/15)
 Серебряный призёр КХЛ (2015/16, 2017/18)
 Участник матча звёзд КХЛ 2017

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной России по хоккею с шайбой